

Biologia 
 GUU – codone della valina

Codici 
 GUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grundarfjörður (Islanda)
 guu – codice ISO 639-3 della lingua yanomamö

Fumetto 
 Guu – personaggio del manga Jungle wa itsumo Hare nochi Guu